Trice ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Trice (* 1928), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Obie Trice (* 1977), US-amerikanischer Rapper
 Roderick Trice (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Walter Trice (1948–2009), US-amerikanischer Backgammon-Spieler und -Autor

Trice bezeichnet außerdem:
 ein spezielles Hocheinrad mit drei übereinanderliegenden Rädern, siehe Einrad#Spezielle Einräder

Sonstiges:
 Trice-Inseln, Inselgruppe vor der Eights-Küste, Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Treis